Parisii (Gallië) Keltische volksstam
 Parisii (Brittannië) verwante Keltische stam